Шварценберг — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Шварценберг (замок, Бавария) — замок в Баварии
 Шварценберг (замок, Саксония) — замок в Саксонии
 Шварценберг (Рудные горы) — город в Германии
 Шварценберг-ам-Бёмервальд
 Шварценберг (Брегенцервальд)
 Шварценберг (Люцерн)

Фамилия 
  (род. 1943) — французский политик и политолог.
 Шварценберги — одна из наиболее знатных княжеских фамилий Богемии и Чехии.

 Шварценберг, Адам (1557—1641) — бранденбургский государственный деятель.
 Шварценберг, Адольф фон (1547—1600) — граф Священной Римской империи, знаменитый австрийский военачальник XVI века.
 Шварценберг, Иоганн фон (1463—1528) — управляющий двором архиепископа Бамберга.
 Шварценберг, Карел — министр иностранных дел Чехии в 2007—2009 и 2010—2013 годы.
 Шварценберг, Карл Филипп цу (1771—1820) — австрийский фельдмаршал и генералиссимус.
 Шварценберг, Феликс цу (1800—1852) — австрийский посланник при различных европейских дворах, министр иностранных дел.
 Шварценберг, Фридрих Иоганн Йозеф Целестин цу (1809—1885) — австро-венгерский кардинал, представитель княжеского рода Шварценбергов.
 Шварценберг, Эдмунд Леопольд Фридрих (1803—1873) — австрийский военачальник, фельдмаршал.

Другое 
 «Шварценберг» — историческая кофейня на Шварценбергплац в Вене

См. также 
 Эйзен фон Шварценберг